Stroumsa ist der Familienname folgender Personen:

 Guy Stroumsa (* 1948), israelischer Religionswissenschaftler
 Julie Stroumsa (1915–1945), Mitglied des Mädchenorchesters von Auschwitz, Opfer der Shoah
 Jacques Stroumsa (1913–2010), Überlebender des Holocaust
 Sarah Stroumsa (* 1950), israelische Arabistin